Eura steht für: 

 Eura, eine Stadt in Finnland

EURA steht für:

 Eura Mobil, ein Reisemobilhersteller
 European Urban Research Association